

Персоналії 
 Андре-П'єр Жиньяк — французький футболіст

Топоніми 
 Жиньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Жиньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Жиньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот